Eva Ódorová (* 22. November 1979 in Komárno) ist eine slowakische Tischtennisspielerin. Sie ist dreifache Jugend-Europameisterin und nahm an den Olympischen Spielen 2008 teil.

Werdegang 
Mit dem Tischtennisspielen begann Eva Ódorová 1985 beim Verein STO Pokrok Komárno, der sich 1991 in den Verein ŠKST Sporiteľňa Bratislava integrierte. 1994 wechselte sie zu Plastica Nitra, um in der europäischen Superliga zu spielen. Erste internationale Erfolge erzielte sie bei Jugend-Europameisterschaften. 1994 siegte sie im Doppel mit Renáta Štrbíková, 1997 im Einzel und Mixed mit Adrian Crișan (Rumänien). 1996 erreichte sie im Einzel das Halbfinale, mit der Mannschaft kam sie ins Endspiel.

Zusammen mit Valentina Popovová holte sie 1994 im Doppel den slowakischen Meistertitel der Erwachsenen. 1997 wurde sie slowakische Meisterin im Einzel. In der Zeit von 1997 bis 2011 nahm sie an elf Weltmeisterschaften teil. Dabei kam sie nie in die Nähe einer Medaille.  2008 qualifizierte sie sich für die Teilnahme am Einzelwettbewerb  der Olympischen Spiele. In der Vorrunde setzt sie sich gegen Priscila Tommy (Vanuatu) durch. Nach einem Sieg über die Ungarin Petra Lovas schied sie in der zweiten Hauptrunde gegen Gao Jun (USA) aus.

1998 wechselte sie von Plastica Nitra zum deutschen Bundesliga-Verein SV Winterwerb, wo sie ein Jahr lang blieb. 2004 spielte sie beim französischen Club SC Lyssois, 2008 bei CP Lys Lez Lannoy. Derzeit ist sie beim französischen Verein Elancourt CTT aktiv.

Nach dreijähriger Pause wurde Ódorová 2014 wieder in die Slowakische Nationalmannschaft zur Tischtennisweltmeisterschaft berufen.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
 Porträt (tschechisch) (abgerufen am 27. März 2014)
  (abgerufen am 27. März 2014)
  (abgerufen am 27. März 2014)

Tischtennisspieler (Slowakei)
Tischtennisspieler (Frankreich)
Tischtennisspieler (KTS Tarnobrzeg)
Olympiateilnehmer (Slowakei)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Tschechoslowake
Slowake
Geboren 1979
Frau